François Petit peut désigner :
 François Petit (1975-), grimpeur français ;
 François Petit (1951-), acteur et spécialiste des arts martiaux.